Gustavo Marmentini – calciatore brasiliano
 Enrique Marmentini – cestista cileno